Гала́ (фр. gala «урочистий, святковий») — складова частина слів та незмінний прикметник, наприклад гала-концерт «великий святковий концерт».
 Гала — діалектна назва литки.
 Гала — застаріле слово, що вживалося, поряд з «гиля» для поганяння гусей, качок, голубів;
 Піти гала світу — «піти світ за очі».
 Гала — застаріле слово, що означає «приспів у пісні». 
 Гала — сорт яблук.
 Гала — варіант гри в шахи.
 Урочище Гала — лісовий заказник місцевого значення, розташований на території Олевського району Житомирської області.
 Gala Radio — назва до 2015 року радіостанції «Радіо ЄС».

Топонім 

 Гала (частіше «Кала») — селище на сході Азербайджану.
 Гала — населений пункт у Хорватії.

Прізвище 

 Гала Михайло Валентинович (1979) — російський боксер, чемпіон Європи серед аматорів.

Ім'я 

 Гала Далі (1994—1982) — російська дружина поета Пола Елюара, а пізніше художника Сальвадора Далі.
 Гала Леон Гарсія  (1973) — професійна іспанська тенісистка.
 Гала Седкі ( 1961) — єгипетська актриса.

Див. також 
 Гал
 Галл

Примітки